Bundesstraße 6, een weg in Duitsland
 B6 (Jamaica), een weg op Jamaica
 B6 (Namibië), een weg in Namibië
 Vitamine B6, een vitamine